Ferraretto – cognome italiano
 Ottavio Ferraretto – antifascista italiano